Milarepa – religioso tibetano (1051-1135)
Milarepa – film italiano del 1974
Milarepa – film tibetano del 2006